Сателіт (від , родовий відмінок satellitis — охоронець, супутник):
 Спочатку сателіт — найманий охоронець в Стародавньому Римі.
 Сателіт — держава, формально незалежна, але фактично підпорядкована іншій державі.
 Сателіт (рідк.) — Штучний супутник планети (від англ. Satellite).
 Сателіт — слабка спектральна лінія, суміжна з яскравою.
 Сателіти — частина периферичної нейроглії.
Сателіти — короткі тандемні повтори нуклеотидних послідовностей ДНК.
 Сателіти — облігатні внутрішньоклітинні паразити, представлені лінійними РНК та ДНК.
 Сателіт — міні-сайт, що бере участь в просуванні сайту, товару, сервісу.
 Сателіт — шестерня планетарної передачі
 Satellit — торгова марка портативних радіоприймач преміум класу західнонімецької компанії Grundig (з 1964 р.), популярних серед любителів прийому віддалених хвиль (DXing) .

Посилання 
 Сателіт //